Birschel ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Birschel (* 1960), deutsche Journalistin
 Walter Birschel (1872–1960), deutscher Abgeordneter des polnischen Sejm